Giulio Cesare Amidano – pittore italiano
 Guglielmo Amidano – vescovo cattolico italiano
 Nicolò Amidano – arcivescovo cattolico italiano